Federico Tosini ist der Name folgender Personen:

* Federico Tosini (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1638/1639, 1643 und 1449/1650
 Federico Tosini (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1735